Пахо́мова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители  Пахомова, Анна Андреевна (1923—2002) — Герой Социалистического Труда, свинарка.
 Пахомова, Евгения Степановна (1936—1994) — удмуртская певица (сопрано).
 
 Пахомова, Майя Фёдоровна (1926—2003) — советский учёный-филолог.
 Пахомова, Надежда Викторовна — советский и российский учёный, экономист, доктор наук, профессор.
 Пахомова, Полина Юрьевна (род. 1990) — российская актриса театра и кино.
 Пахомова, Светлана Васильевна (род. 1965) — российская кёрлингистка.
 Пахомова, София Семёновна (1931—?) — главный агроном совхоза «Рогачёвский» Дмитровского района. Герой Социалистического Труда.

 Населённые пункты 
 Пахомова — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Пахомова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области, упразднена в 1996 г.
 Пахомова — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

См. также